Borivoje Mirković (1884-1969), général serbe.
 Dragana Mirković (1968), chanteuse serbe.
 Mirko Mirković (1966), footballeur serbo-turc.
 Zoran Mirković (1971), footballeur serbe.
 Aude Mirkovic (1973), juriste et essayiste française.